Název Podchlumí má více sídel:
 Podchlumí (Mladá Boleslav), část města Mladá Boleslav v okrese Mladá Boleslav
 Podchlumí (Semechnice), část obce Semechnice v okrese Rychnov nad Kněžnou